Пак Со Дам (кор. 박소담; род. 8 сентября 1991) — южнокорейская актриса. Получила широкое признание в 2015 году за роль одержимой демоном школьницы в фильме «Черные священники» и за роль Ын Ха Вон в телесериале «Золушка и четыре рыцаря». На международном уровне наиболее известна ролью Ким Ки Чжон в корейском комедийном триллере 2019 года «Паразиты», получившем Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2019 года и премию «Оскар» за Лучший фильм.

Карьера 
Пак Со Дам заинтересовалась актерским мастерством в старших классах после просмотра мюзикла «Бриолин». Во время учебы в университете Пак начала свою карьеру, обратившись к независимым фильмам после того, как была отвергнута примерно на семнадцати прослушиваниях. Как частая актриса независимого кино, Пак снялась в фильме академии киноискусств «Ингтуги: Битва интернет-троллей» и инди-фильме «Обжигающий холод зимы», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Пусане. Пак также приняла участие в фильмах «Невинная Скарлетт» и «Королевский портной».

Пак ворвалась в мейнстрим в 2015 году, произведя сильное впечатление своей игрой в фильме «Школа Кёнсон: Пропавшие без вести», принесший ей победу в номинации «Лучшая актриса второго плана» на премии кинокритиков Пусана. Затем она снялась в кассовых хитах «Ветеран» и «Садо». За роль одержимой старшеклассницы в фильме «Черные священники» Пак получила признание критиков.

Пак также снялась в телесериалах. В 2016 году она сыграла главную роль в медицинской дораме «Блестящий ум» и романтическом комедийном сериале «Золушка и четыре рыцаря».

В 2019 году Пак получила роль в черной комедии Пон Чжун Хо «Паразиты». Фильм получил международное признание критиков и имел кассовый успех в Южной Корее. Пак Со Дам получила признание за роль хитрой младшей дочери и стала известна своей «Джессикой Джингл».

В 2020 году снялась в молодежной дораме «Записки юности» в качестве начинающего визажиста.

Личная жизнь 
13 декабря 2021 года стало известно, что Пак Со-дам был диагностирован папиллярный рак щитовидной железы во время регулярного медицинского осмотра и что она перенесла операцию.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактрисы Республики Корея
Актрисы телевидения Республики Корея
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучшая актриса-новичок» (кинематограф)